Paul Traynor (né le  à Thunder Bay, Ontario au Canada) est un joueur de hockey sur glace professionnel canadien.

Carrière de joueur
Traynor joua son hockey junior avec les Rangers de Kitchener. À l'été de 1995, il fut repêché par les Jets de Winnipeg. Malgré tout, il n'atteignit jamais la LNH. Il passa sa carrière nord-américaine dans les mineurs avant de quitter pour l'Europe pour la saison 2004-2005 où il joua dans le Championnat d'Allemagne de hockey sur glace avec l'équipe de Cologne. La saison suivante, il la passa avec les Roosters de Iserlohn.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1994-1995 ||Rangers de Kitchener ||LHO ||50 ||3 ||8 ||11 ||25 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4
|- 
|1995-1996 ||Rangers de Kitchener ||LHO ||62 ||7 ||27 ||34 ||65 ||12 ||1 ||6 ||7 ||23
|- 
|1996-1997 ||Rangers de Kitchener ||LHO ||66 ||11 ||48 ||59 ||72 ||13 ||1 ||9 ||10 ||16
|- 
|1997-1998 ||IceCaps de Raleigh ||ECHL ||20 ||1 ||1 ||2 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1997-1998||River Rats d'Albany ||LAH ||25 ||0 ||3 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1998-1999 ||Stingrays de la Caroline du Sud ||ECHL ||27 ||0 ||9 ||9 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1998-1999||K-Wings du Michigan||LIH ||39 ||3 ||9 ||12 ||12 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2
|- 
|1999-2000 ||Grizzlies de l'Utah ||LIH ||9 ||1 ||1 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1999-2000||Americans de Rochester ||LAH ||41 ||0 ||2 ||2 ||34 ||9 ||0 ||0 ||0 ||6
|- 
|2000-2001 ||Americans de Rochester ||LAH ||67 ||1 ||8 ||9 ||36 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|2001-2002 ||Stingrays de la Caroline du Sud ||ECHL ||46 ||0 ||10 ||10 ||68 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2001-2002||Crunch de Syracuse ||LAH ||25 ||0 ||5 ||5 ||10 ||10 ||0 ||1 ||1 ||6
|- 
|2002-2003 ||Checkers de Charlotte ||ECHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2002-2003||Titans de Trenton ||ECHL ||22 ||4 ||6 ||10 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2002-2003||Crunch de Syracuse ||LAH ||42 ||3 ||8 ||11 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 ||Crunch de Syracuse ||LAH ||67 ||3 ||11 ||14 ||68 ||5 ||0 ||1 ||1 ||4
|- 
|2004-2005 ||Kölner Haie ||DEL ||50 ||3 ||3 ||6 ||70 ||7 ||0 ||0 ||0 ||12
|- 
|2005-2006 ||Kölner Haie ||DEL ||47 ||0 ||10 ||10 ||176 ||9 ||0 ||1 ||1 ||14
|- 
|2006-2007 ||Iserlohn Roosters ||DEL ||51 ||4 ||18 ||22 ||124 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 ||Iserlohn Roosters ||DEL ||52 ||6 ||34 ||40 ||104 ||6 ||1 ||2 ||3 ||2
|- 
|2008-2009 ||Iserlohn Roosters ||DEL ||52 ||11 ||16 ||27 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||EHC Wolfsburg Grizzly Adams ||DEL ||50 ||4 ||13 ||17 ||32 ||7 ||0 ||0 ||0 ||14
|- 
|2010-2011 ||EHC Wolfsburg Grizzly Adams ||DEL || 52 || 3 || 10 || 13 || 34 || 9 || 0 || 2 || 2 || 4
|- 
|2011-2012 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 49 || 1 || 9 || 10 || 85 || - ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Stavanger Oilers || GET ligaen || 7 || 1 || 2 || 3 || 8 || 17 || 0 || 4 || 4 || 20

Notes et références 

Naissance en septembre 1977
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur des Rangers de Kitchener
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des K-Wings du Michigan
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LIH)
Joueur des IceCaps de Raleigh
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Joueur des Titans de Trenton
Joueur des Kölner Haie
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur des Stavanger Oilers
Défenseur de hockey sur glace